Gati est un terme sanskrit et pali qui se traduit, entre autres, par: destinée, condition, destination . Dans le bouddhisme, il désigne les cinq ou six endroits du samsara où un être peut renaître dans les trois mondes (trilokas). Les trois premiers sont mauvais: l'enfer, les fantômes affamés et le monde animal. Les deux mondes supérieurs sont ceux des mondes semi-divins et divins. Seul le monde humain permettant l'expérience tant de la souffrance que du bonheur est idéal pour comprendre le caractère de l'existence: impermanence (anitya), souffrance (duḥkha) et absence de soi (anatman).

Références 

Bouddhisme